Ohtar är en fiktiv karaktär i J.R.R. Tolkiens trilogi om härskarringen.

I "katastrofen vid Glitterfälten" , infördes Ohtar som vapendragare till Isildur, den Númenóreanska fursten som besegrade Sauron vid slutet av Andra Åldern. Några år senare ledde han en liten armé när en enorm styrka orcher attackerade. Isildur insåg nu att de var i stor fara, som fast besluten försökte rädda en av hans stora arvegods för sitt folk - de skärvor från Narsil, Hans fader Elendils svärd. Isildur inkallade Ohtar till hans sida, Tolkien beskrev att Ohtar "var förälskad i Isildur och hans arvegods," Isildur föreslog att Ohtar inte var godsägaren egen namn utan "förmodligen bara titeln som Isildur använde inom detta tragiska tillfälle. "

Isildur anförtrotts Ohtar med det brutna svärdet och sa, "Rädda detta från att bli till fångst på alla sätt som du kan, och till varje pris, även till ett pris för att hållas till en ynkrygg som övergav mig. Ta din följeslagare med dig och fly! Gå ! Jag befaller dig! "

Isildur, och nästan hela hans armé dräptes snart ut av Orch styrkan. Ohtar var en av de sista överlevande, den andra överlevande var Estelmo, en ung vapendragare som blev "bedövad och begravdes under fallna män, bland dem fanns Elendur, Isildurs son.

Ohtar och hans följeslagare rymde från orchernas angrepp och tog Narsil till Vattnadal, där Isildurs yngste son Valandil skulle uppfostras. Dess skärvor hölls där länge tills det smidits om och blev då Anduril "västerns flamma", under Ringens krig.
Människor i Tolkiens värld

pl:Lista Dúnedainów#Ohtar